Le terme Route 172 peut désigner plusieurs routes :

 Routes fédérales 172 et 172a en Allemagne
 Route 172 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 172 au Québec, Canada
 Interstate 172, aux États-Unis 
 Route régionale 172 en Finlande
 Route départementale 172 dans les Yvelines, France
  dans certains pays